Braukmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Braukmann (1912–2001), deutsche Kräuterkosmetik-Unternehmerin und Stifterin
 Peter Braukmann (* 1953), deutscher Musiker und Kriminalautor
 Ulrich Braukmann (* 1959), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Brauckmann